Il singolare del Qatar Telecom German Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Nadia Petrova era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Svetlana Kuznecova.

Ana Ivanović ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 3–6, 6–4, 7–6(4)

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Justine Henin (semifinali)
  Amélie Mauresmo (terzo turno)
  Svetlana Kuznecova (finali)
  Martina Hingis (terzo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Nicole Vaidišová (ritiro per infortunio)
  Nadia Petrova (quarti di finale)
  Dinara Safina (quarti di finale)

 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Elena Dement'eva (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Ana Ivanović (campionessa)
 Shahar Peer (secondo turno)
 Li Na (secondo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Katarina Srebotnik (primo turno)
 Tathiana Garbin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Qatar Telecom German Open 2007